

Самарський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Карагандинська область
 Самарський сільський округ — адміністративна одиниця, Самарський район, Східноказахстанська область